Percé puede hacer referencia a:

 Percé ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Rocher Percé, sitio natural y atracción turística de la península de Gaspesia y de la ciudad de Percé.
 Nez percé, tribu de habla shahaptiana que viven principalmente en Idaho, Oregón y Washington.